Kuggböle kan avse:
 Kuggböle, Kimito – en by i Kimito kommun Åboland
 Kuggböle, Saltvik – en by i Saltviks kommun Åland
 Kuggböle, Sagu – en by i Sagu kommun Egentliga Finland fi. Kesäniemi